Deniss Vasiļjevs (ur. 9 sierpnia 1999 w Dyneburgu) – łotewski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), medalista zawodów z cyklu Challenger Series, 4-krotny mistrz Łotwy (2016–2018, 2020).

W 2015 roku Vasiļjevs został pierwszym medalistą zawodów z cyklu Junior Grand Prix reprezentującym Łotwę (JGP w Polsce i JGP na Łotwie).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Łotewscy łyżwiarze figurowi
Łotewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Dyneburgu
Urodzeni w 1999